Bonte klauwierkraai
 Grijze klauwierkraai
 Zwarte klauwierkraai